Die English Professional Championship 1989 war die letzte Austragung der englischen Profimeisterschaft im Snooker. Sie fand im Rahmen der Saison 1988/89 im Februar 1989 im Redwood Lodge Hotel and Country Club in Bristol statt. Sieger wurde Mike Hallett, der John Parrott im Finale mit 9:7 besiegte. Parrott spielte mit einem 130er-Break das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich das Preisgeld um knapp 3.000 ₤ auf 66.000 ₤.

Turnierverlauf 
Insgesamt nahmen 64 Spieler am Turnier teil.

Runde 1 
In der ersten Runde spielten sechs Spieler um den Einzug in die Runde der letzten 64.

|}

Runde der letzten 64 und Runde der letzten 48 
In der Runde der letzten 64 trafen 32 Spieler aufeinander, wovon 16 Spieler in die Runde der letzten 48 kamen. Weitere 16 Spieler kamen kampflos in die Runde der letzten 48. Dort wurde um die 16 freien Plätze in der Endrunde gespielt.

Runde der letzten 32 bis Finale 
In der Runde der letzten 32 trafen die 16 gesetzten Spieler und die 16 Qualifikanten im KO-Modus aufeinander.

Finale 
Mike Hallett erwischte gegen John Parrott den besseren Start und ging mit 3:1 in Führung. Parrott, der knapp drei Monate später im WM-Finale stehen sollte, konnte auf 2:3 aufholen, doch Hallett ging mit 6:2 in Führung. Parrott konnte auf zwei Frames an ihn herankommen, Hallett erhöhte im Gegenzug auf 7:4. Doch Parrott gab nicht auf und konnte dank einem Century und zwei weiteren Breaks mit über 50 Punkten ausgleichen. Hallett antwortete mit einem 107er-Break und gewann den 16. Frame mit 66:36, um die letzte Austragung des Wettbewerbs zu gewinnen.

Century-Breaks 
Während des Turniers wurden 13 Century-Breaks von sieben Spieler erzielt.
  John Parrott: 130, 105, 102, 103
  Anthony Harris: 129, 114
  Ken Owers: 120
  David Roe: 118
  Ian Graham: 117
  Mike Hallett: 108, 105, 104
  Danny Fowler: 102

Einzelnachweise 

1989
Snookerveranstaltung 1989
Billardturnier in Bristol